Василий Криче́вский:
 Кричевский, Василий Васильевич (1901—1978) — украинский советский художник, сын В. Г. Кричевского.
 Кричевский, Василий Григорьевич (1872/73—1952) — украинский советский архитектор, график, живописец.